Ninlil (𒀭𒊩𒌆𒆤 DNIN.LÍL  "Gospa širokega polja" ali "Gospa vetra")  ali  Sud, v Asiriji imenovana Mulliltu, je bila  sumerska  boginja, žena boga Enlila.

Njeni starši so opisani različno. Najpogosteje se omenja, da je bila hčerka boginje ječmena Nunbarsegunu (ali Ninšebargunu )  ali Nisabe in Haje, boga skladišč. Drug akadski vir  pravi, da je bila hčerka Antu (sumerska Ki) in Anuja/Ana. Tretji vir pravi, da je bila hčerka Anuja in njegove matere Nammu.

Ninlil in njena družina so živeli v Dilmunu. Z možem Enlilom je imela sina Nanno/Suena, bodočega boga lune. Enlil je bil za kazen poslan v Ereškigalovo podzemno kraljestvo, kjer se mu je pridružila Ninlil. Enlil, preoblečen v vratarja, jo je oplodil, da je rodila sina boga smrti  Nergala. Enlil jo je ponovno oplodil, tokrat preoblečen v moža iz pekla, moža goreče reke, da je rodila boga podzemnega sveta Ninazuja. Z Enlilom, preoblečenim v čolnaja, je rodila četrtega boga, Enbiluluja, boga rek in kanalov. V nekaterih besedilih je Ninlil tudi mati junaškega boga Ninurte, ki je s svojim kijem Šarurjem ubil demona Asaga.

Ko Sud dobi ime Enlilove žene Ninlil
V spalnici se je v s cvetovi okrašeni postelji, dišeči kot cedrov gozd, Enlil ljubil s svojo ženo in v tem zelo užival. Sedel je na odru, primernem za njegov položaj, in spodbujal ljudi, da so molili k njej. Gospod, katerega močne besede so odločale tudi o usodi njegove Gospe (Aruru), njegove ljubljenke.  Dal ji je ime Nintur, 'gospa rojstva', 'gospa, ki širi svoja kolena' (...) Ponosna gospa,  ki je prekašala gore! Ti, ki vedno izpolniš njene želje – od zdaj je Sud, Enlil kralj in Ninlil kraljica. Boginja brez imena ima zdaj slavno ime...

Rodoslovje sumerskih bogov

Sklici

Mezopotamska božanstva
Božanstva neba in vremena